

Geografia 

Denver – comunità della Contea di Hepburn nello stato di Victoria

Denver – comunità della provincia della Nuova Scozia

Denver – villaggio e parrocchia civile della Contea del Norfolk

 Denver – census-designated place della Contea di Lincoln, Carolina del Nord
 Denver – città, capitale del Colorado
Denver – città della Contea di Miami, Indiana
Denver – città della Contea di Bremer, Iowa
Denver – villaggio della Contea di Worth, Missouri
 Denver – comune della Contea di Lancaster, Pennsylvania

Persone 
 John Denver – cantautore statunitense

Sport 
 Denver Broncos – squadra di football americano della città di Denver.
 Denver Nuggets – squadra di pallacanestro della città di Denver.

Altro 
Denver – singolo dei Me First and the Gimme Gimmes
 Ti voglio bene Denver (Denver, the Last Dinosaur) – serie animata del 1988, con protagonista il dinosauro Denver
 Valvola di Denver – strumento medico atto ad aiutare pazienti con versamenti ascitici